Real Love (álbum de Lisa Stansfield)
Real Love (canção de The Beatles)
Real Love (canção de Mary J. Blige)

Desambiguação